Иванова голова — русское народное название ряда растений.

См. также 
 Адамова голова